Żelazno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Żelazno (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Seelesen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Żelazno (Krzywiń) in der Woiwodschaft Großpolen
 Żelazno (Wyrzysk) in der Woiwodschaft Großpolen
 Żelazno (Kłodzko) im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Eisersdorf, Kreis Glatz, Schlesien
 Żelazno (Choczewo) im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1938: Zelasen, 1938 bis 1945 Hohenwaldheim, Kreis Lauenburg, Pommern